

Fisica 
 Quark – particella fondamentale della materia

Cucina 
 Quark – tipo di formaggio

Editoria 
 Quark – mensile di divulgazione scientifica, non più pubblicato

Informatica 
 QuarkXPress – applicazione di Desktop Publishing per Mac OS e Windows, prodotta da Quark, Inc..

Musica 
 Quark – singolo del gruppo Die Ärzte, dall'album Die Bestie in Menschengestalt

Personaggi 
 Quark – personaggio dell'universo fantascientifico di Star Trek
 Quark – personaggio della serie a fumetti Valhalla
 Quark – personaggio della serie di videogiochi Lunar
 Capitano Quark – personaggio della serie di videogiochi Ratchet & Clank
 Quark – personaggio dei fumetti Marvel

Televisione 
 Quark – serie televisiva statunitense del 1977
 Quark – trasmissione televisiva di Rai 1 di divulgazione scientifica iniziata nel 1981